Belvidere (Illinois)
 Belvidere (Nebraska)